Großer Weiher ist der Name folgender Stillgewässer:

 Großer Weiher (Berg), See bei Berg, Landkreis Starnberg, Bayern
 Großer Weiher (Innsbruck), See im Schlosspark Ambras, Innsbruck, Tirol
 Großer Weiher (Landkreis Bamberg), See im Landkreis Bamberg, Bayern 
 Großer Weiher (Mantel), See neben der Haidenaab bei Steinfels, Markt Mantel, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern

Siehe auch:
 Großweiher